Урож:

 Урож (река) — река в России.
 Урож (село) — село во Львовской области Украины.